Mali kan syfta på:

Geografi

Guinea 
1 Mali Prefecture, prefektur, Labé Region, 
2 Mali (prefekturhuvudort), Labé Region, Mali Prefecture,

Kina 
3 Mali (socken i Kina, Henan), 
4 Mali (socken i Kina, Tibet),

Mali 
5 Mali, självständig stat, 

Robotskapade Guineaförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar